ITTF World Tour (Мировой Тур ITTF, ITTF Pro Tour с момента учреждения в 1996 году и до 2011 года) — ежегодная серия соревнований по настольному теннису под эгидой Международной федерации настольного тенниса (ITTF), проводившаяся с 1996 года. Тур включал в себя соревнования в пяти категориях: мужской и женский одиночный разряд, мужские и женские парные соревнования, смешанный парный разряд. Тур использовал свою собственную систему очков, по которой игроки зарабатывали рейтинг в зависимости от успешности выступлений на каждом отдельном этапе. В каждой из пяти категорий игроки, набравшие наибольшее количество очков, получали приглашения на ITTF World Tour Grand Finals, которые проводились в конце года.

12 января 2017 года было анонсировано, что китайская компания «Seamaster» подписала с «ITTF World Tour» четырёхлетний спонсорский контракт.

На январь 2021 года на официальном сайте ITTF отсутствует календарь серии «ITTF World Tour» на 2021 год, нет никаких сообщений о будущем серии. Анонсирована новая серия «WTT».

История Тура

ITTF Pro Tour: 1996—2011 
Количество турниров в каждом году без учета «ITTF World Tour Grand Finals»:

ITTF World Tour: 2012—2016 
До 2016 года включительно «ITTF World Tour» включал в себя соревнования ITTF Challenge Series.

Количество турниров в каждом году без учета «ITTF World Tour Grand Finals»:

ITTF World Tour с 2017 года 

Количество турниров в каждом году без учёта «ITTF World Tour Grand Finals»:

С 2017 года «ITTF Challenge Series» стали отдельной серией соревнований и в таблице выше не учитываются.

С 2019 года из серии «ITTF World Tour» убрали соревнования участников до 21 года («U21»), и сделали обязательными соревнования в смешанном парном разряде, которые до этого проводились лишь эпизодически.

В 2020 год в связи со вспышкой COVID-19 большинство турниров серии было отменено. На январь 2021 года на официальном сайте ITTF отсутствует календарь серии «ITTF World Tour» на 2021 год, нет никаких сообщений о её будущем. Анонсирована новая серия «WTT».

Знаменитые игроки

Количество побед на этапах мирового тура 
Спортивные журналисты следят за количеством побед спортсменов в одиночном разряде на этапах «ITTF World Tour». На середину 2019 года рекордсменом по этому показателю среди мужчин является китайский спортсмен Ма Лун с 28 победами в одиночном разряде на этапах «ITTF World Tour». На втором месте идет белорусский спортсмен Владимир Самсонов — он побеждал на 27 этапах.

Победы на всех континентах 
В июле 2017 года Владимир Самсонов одержал победу в одиночном разряде на Australian Open 2017, и, таким образом, стал первым теннисистом в мире, который выигрывал этапы «ITTF World Tour» на всех пяти континентах — Italian Open 1996, Japan Open 1999, Brazil Open 2004, Morocco Open 2009 и Australian Open 2017. На втором месте Вернер Шлагер, который после участия в финале в 2004 году в Египте стал первым игроком в мире, выходившим в финалы «ITTF World Tour» на всех пяти континентах.

Тройные победы на одном этапе ITTF World Tour 
В 2018 году корейский спортсмен Чан Уджин выиграл свой домашний этап «2018 ITTF World Tour Korea Open» во всех трех возможных категориях: одиночный разряд, парный разряд, смешанный разряд, таким образом став первым спортсменом в истории «ITTF World Tour», которому это удалось.

В июне 2019 года по итогам этапа «2019 ITTF World Tour Japan Open» китайский спортсмен Сюй Синь стал вторым спортсменом в истории «ITTF World Tour», которому удалось выиграть все три разыгрываемые титулы на одном турнире.

Турниры по странам 
Ниже приводится список турниров «ITTF Pro Tour» и «ITTF World Tour» с 1996 года, где «•» показывает, в каких годах эти турниры проводились. В 2004-09 годах и потом снова в 2011-13 годах в Китае проводилось по два турнира в год.

Начиная с 2017, турниры серии «Challenge» не принадлежат более к основному туру. Таким образом, в 2017 году общее количество турниров «ITTF World Tour» уменьшилось до двенадцати.

Мировой рейтинг ITTF и очки «World Tour Standings» 
По итогам выступления на этапах «ITTF World Tour» спортсмены получают очки мирового рейтинга ITTF и очки «World Tour Standings». По последним определяется список участников «ITTF World Tour Grand Finals».

По итогам выступления на этапах «ITTF Challenge Series» спортсмены получают только очки мирового рейтинга ITTF.

Очки мирового рейтинга ITTF начисляются в зависимости от уровня соревнования, возрастной категории и успешности выступления спортсмена. 

Система начисления очков «World Tour Standings»:

Гранд Финалы 

«ITTF World Tour Grand Finals» (до 2011 года «ITTF Pro Tour Grand Finals») — ежегодный турнир по настольному теннису, проходящий в конце каждого года под эгидой Международной федерации настольного тенниса (ITTF).

См. также 
 Чемпионат мира по настольному теннису
 Кубок мира по настольному теннису
 Настольный теннис на Олимпийских играх

Примечания

Ссылки 

 «ITTF World Tour» на сайте ITTF;
 «ITTF World Tour»  официальный сайт;
 «ITTF Challenge Series» на сайте ITTF;
 «ITTF Challenge Series»  официальный сайт;
 Статистика ITTF до 2017 года.

ITTF World Tour